А́мбра (, , ) — 

1. Амбра — жовта або буро-червона тверда викопна смола, яка містить 3-5 % янтарної кислоти.

2. Амбра — речовина складного складу, продукт життєдіяльності кашалота. Амбру часто знаходять у вигляді шматків на поверхні тропічних морів. Являє собою воскоподібну масу, яка легко кришиться. Відомо декілька видів Амбри: чорна, м'яка чорно-бурого кольору, сіра та біла. Найкращою за якістю вважається сіра.

Вміщує амбреїн, який при розщепленні під впливом кисню дає характерний запах. 
Раніше вживалась у медицині. 
У парфумерії застосовуються настої амбри, які цінуються за здатність фіксувати запах і називаються фіксаторами. 
У популярній літературі поняття "амбра" є синонімом аромату і пахощів.

Література 

 
 

Парфумерія